Торт — кулінарний виріб;
 «Торт» — новела Гі де Мопассана;
 «Торт» — американський фільм Деніела Барнза.